Le mot mèche désigne un ensemble de fibres, notamment textiles, ou par analogie d'autres matériaux. Le terme désigne par exemple :

 un ensemble de fibres plus ou moins parallèles :
mèche de cheveux, une mèche rebelle (touffe rétive au coiffage : houppette), une mèche brésilienne (accessoire de parement).
mèche d'un fouet ; casque à mèche blanc (bonnet de coton)
 un assemblage de fibres ayant une fonction particulière :
mèche à feu : ficelle de fibres tordues, tressée lâchement, enduite de combustible (suie, paraffine) comme dans une bougie ou une lampe à huile ; sert à supporter la flamme pour éclairer
mèche de mise à feu :  dans un briquet, sert à capter l'étincelle de la pierre percutée, de même l'étoupe pour démarrer un feu ; la mèche est aussi un système de mise à feu dans les pistolets
mèche en pyrotechnie sert à déclencher le détonateur des feux d’artifice ou les explosifs
mèche de gaze en médecine : morceau d'une bande de coton hydrophile (gaze) pour nettoyer, panser, ou servir de drain dans une plaie
mèche d'un archet : partie d'un archet formée de fibres de crin frottée sur les cordes d'instruments pour générer un son
 une tige spiralée, en outillage :
mèche à bois, à béton, à métal : outil de perçage consistant en une tige de métal spiralée mue en rotation (on parle aussi de foret pour percer du métal notamment)
 mèche d’un tire-bouchon, d’un vilebrequin
 mèche néolithique : outil en pierre préhistorique
 Le journal La Mèche
 La maison d'édition montréalais La Mèche, une division du Groupe d'édition la courte échelle.

Expression 

être de mèche avec quelqu'un : être complice, ou d'accord en secret
vendre la mèche : trahir un secret
découvrir, éventer la mèche : découvrir un complot, révéler ce qui était un secret
il n'y a pas mèche : il n'y a pas moyen
mèche, moitié mèche : ni bien, ni mal.

Notes et références

Voir aussi

Termes homophones 

 maiche (marécage)

